Pen (wstrzykiwacz insuliny)
 Teoria temperamentu PEN
 Przewód ochronno-neutralny PEN